Verleihung bezeichnet

 Verleihung (Bergbau), einen hoheitlichen Akt im Bergbau.
 die Übergabe einer Auszeichnung oder eines Preises (vgl. Auszeichnung (Ehrung)).
 Leihe, die unentgeltliche Gebrauchsüberlassung auf Zeit, siehe Leihvertrag.